Zama (Tunesië), een antieke stad in Tunesië.
 Slag bij Zama, de beslissende veldslag uit de Tweede Punische Oorlog. 
 Zama (Kanagawa), een stad in de Japanse prefectuur Kanagawa.
 Camp Zama, militaire basis van het Amerikaanse leger in de Japanse steden Zama en Sagamihara.
 de oorspronkelijke naam van Tulum.
 Zama (film), film uit 2017 geregisseerd door Lucrecia Martel